Theokritosz néven a következőek ismertek:

Theokritosz (költő)
Theokritosz (filozófus)